Акискуатитла има више значења:

 Акискуатитла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акискуатитла (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику